Cantonul Sézanne este un canton din arondismentul Épernay, departamentul Marne, regiunea Champagne-Ardenne, Franța.

Comune 

|-
| Allemant || align="right" | 169 || align="right" | 51120 || align="right" | 51005
|-
| Barbonne-Fayel || align="right" | 493 || align="right" | 51120 || align="right" | 51036
|-
| Broussy-le-Petit || align="right" | 135 || align="right" | 51230 || align="right" | 51091
|-
| Broyes || align="right" | 374 || align="right" | 51120 || align="right" | 51092
|-
| Chichey || align="right" | 159 || align="right" | 51120 || align="right" | 51151
|-
| Fontaine-Denis-Nuisy || align="right" | 258 || align="right" | 51120 || align="right" | 51254
|-
| Gaye || align="right" | 560 || align="right" | 51120 || align="right" | 51265
|-
| Lachy || align="right" | 312 || align="right" | 51120 || align="right" | 51313
|-
| Linthelles || align="right" | 130 || align="right" | 51230 || align="right" | 51323
|-
| Linthes || align="right" | 124 || align="right" | 51230 || align="right" | 51324
|-
| Mœurs-Verdey || align="right" | 279 || align="right" | 51120 || align="right" | 51369
|-
| Mondement-Montgivroux || align="right" | 48 || align="right" | 51120 || align="right" | 51374
|-
| Oyes || align="right" | 88 || align="right" | 51120 || align="right" | 51421
|-
| Péas || align="right" | 71 || align="right" | 51120 || align="right" | 51426
|-
| Pleurs || align="right" | 714 || align="right" | 51230 || align="right" | 51432
|-
| Queudes || align="right" | 70 || align="right" | 51120 || align="right" | 51451
|-
| Reuves || align="right" | 68 || align="right" | 51120 || align="right" | 51458
|-
| Saint-Loup || align="right" | 70 || align="right" | 51120 || align="right" | 51495
|-
| Saint-Remy-sous-Broyes || align="right" | 81 || align="right" | 51120 || align="right" | 51514
|-
| Saudoy || align="right" | 315 || align="right" | 51120 || align="right" | 51526
|-
| Sézanne || align="right" |  || align="right" | 51120 || align="right" | 51535
|-
| Villeneuve-Saint-Vistre-et-Villevotte || align="right" | 121 || align="right" | 51120 || align="right" | 51628
|-
| Vindey || align="right" | 123 || align="right" | 51120 || align="right" | 51645
|}
 
 

Cantoane în Marne